Niemcy:
 Dolmar – góra
 Dolmar – dawna wspólnota administracyjna (Verwaltungsfemeinschaft) w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Inne:
 Dolmar – firma, producent pilarek łańcuchowych

Zobacz też:
 Dolmar-Salzbrücke